Пятидесятничество в России представляют три основных объединения христиан веры евангельской пятидесятников: Российская церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ), Объединённая церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) и Российский объединённый союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ), также отдельные независимые христианские общины, религиозные организации и местные региональные объединения церквей, не входящие в официальные структуры общероссийских масштабов. В дополнении к этому, существуют отдельные общины, являющиеся представителями иностранных религиозных организаций и объединений из Европы, Американских континентов и из Азии.

История движения 
Первые вести о крещении Духом Святым (в понимании пятидесятников) проникли в Россию через Финляндию и Прибалтику, которые входили тогда в состав Российской Империи. Первыми проповедниками пятидесятничества там были Томас Барратт (Норвегия) и Леви Петрус (Швеция). Томасс Барратт, проповедовал в Санкт-Петербурге в 1911 году. Это было самая первая волна, шедшая с севера. Однако многие люди, связанные с этим движением, после встречи с Эндрю Уршаном, представителем т. н. учения «единственников» («only Jesus»), приняли унитарианскую концепцию (они не верили в Троицу). Всех людей, которые были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа, они перекрещивали «во Имя Господа Иисуса». Они известны как единственники, или «евангельские христиане в духе Апостольском».

Дальнейший импульс шёл с запада через Библейскую Школу в г. Данциге (Германия, Польша). Густав Шмидт, Артур Бергхольц, Оскар Эске проповедовали на западе Украины. Шмидтовские церкви до сих пор существуют там (их особенность в том, что у них нет обряда «омовения ног»). Эта школа относится к Ассамблее Бога — одному из самых крупных пятидесятнических объединений в мире.

Основное направление пятидесятничества в России до распада СССР было связано происхождением с деятельностью Ивана Воронаева и Василия Колтовича. Воронаев родился в России, но после присоединения к баптистской церкви был вынужден уехать за границу из-за преследований со стороны РПЦ. В США он пережил опыт крещения Духом Святым и в 1919 г. основал в Нью-Йорке первую русскую пятидесятническую церковь. В 1920 г. он приехал в Болгарию, где за короткое время (вместе с Заплишным) основал около 18 общин. В 1924 году Союз христиан веры евангельской насчитывал уже 350 общин и 80 тысяч членов. На территории СССР в общину Одессы, где Воронаев развернул активную деятельность, входило ок. 1000 членов. В 1929 году было принято новое законодательство о религиозных объединениях, многих верующих арестовали, а общины перешли на нелегальное положение и продолжали собираться тайно до образования ВСЕХБ и начала регистрации автономных общин.

Дальнейший импульс развития пятидесятническое движение получило в конце XX века, с появлением в России не только формальной (декларируемой официальными властями), но и фактической религиозной свободы.

Количество и численность пятидесятнических церквей стало расти благодаря деятельности местных проповедников и иностранных миссионеров из стран бывшего СССР (преимущественно из Украины и Белоруссии), а также из западных стран.

Современная ситуация 
В настоящее время на территории России действуют три основных объединения:
 Объединённая церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ)
 Российская церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ)
 Российский объединённый союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ)

Эти три объединения имеют одни исторические корни. Начало разделению единого социума было положено в 1944 году на почве принудительной регистрации общин и объединений вместе с Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов. Общины, не согласившиеся на новые условия регистрации, продолжали свою деятельность подпольно, в связи с чем подвергались преследованиям (смотри, в частности, статью Сибирская семёрка).

Наблюдаются серьёзные разночтения в богословских доктринах и практическом понимании христианства традиционных пятидесятников и харизматов, часть разногласий отражена в статьях либерализм в христианстве и консерватизм в христианстве.

В 1995 году от ОЦХВЕ отделилась часть общин во главе с С. В. Ряховским и был создан Российский объединённый союз христиан веры евангельской, ставший одним из основных объединений пятидесятнических церквей России.

Также существует Объединение независимых церквей пятидесятников и отдельные независимые общины.

Пятидесятники харизматического направления очень активны в социальной сфере. По данным Р. Н. Лункина, нижегородская поместная церковь «Лоза», относящаяся к харизматической «ветви» пятидесятничества, оказывает помощь детским приютам, интернатам, помогает фонду гематологии, проводит детские лагеря для всех желающих.

Отношения с государством 

Российские власти разрешают пятидесятникам совершать богослужения и даже иногда содействуют им. Например, по состоянию на 1 января 2011 года в системе ФСИН официально действовали 49 молитвенных комнат для пятидесятников.

Осенью 2012 года, временный молитвенный дом церкви христиан-пятидесятников «Святая Троица» в р-не Новокосино (г. Москва) в результате территориального спора с властями г. Москвы был снесён.

См. также 
 Пятидесятники
 Таллинское пробуждение
 Российская церковь христиан веры евангельской
 Объединённая церковь христиан веры евангельской
 Российский объединённый союз христиан веры евангельской
 Церковь евангельских христиан в духе апостолов
 Субботствующие пятидесятники
 Список пятидесятнических деноминаций

Примечания

Литература 
 Лункин, Р. Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового христианства» // Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России / Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб., 2001. С. 336—360.
 Лункин, Р. Н. Пятидесятники в России: 90 лет назад на территории современной России открылись первые пятидесятнические церкви.
 Лункин, Р. Н.Пятидесятничество и харизматическое движение // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. T. II. М., Кестонский институт — Логос, 2003. С. 241—387.
 
  
 Löfstedt, T. From Sect to Denomination: The Russian Church of Evangelical Christians. — In: Global Pentecostalism: Encounters with Other Religious Traditions. Ed. by David Westerlund. London, I. B. Tauris, 2009 (Library of Modern Religion Series), 157—178.
 Lunkin, R. N. Traditional Pentecostals in Russia. — East-West Church & Ministry Report (The Global Center, Samford University), Vol. 12, Summer 2004, No. 3, p. 4-7.

 Ссылки 
 Куропаткина О. В.'' Пятидесятники в России // Большая российская энциклопедия
 Пятидесятническое движение в СССР — Франчук В. И. Просила Россия дождя у Господа.
 Консервативные пятидесятники России — один из немногих сайтов регистрированных пятидесятников консервативного направления
 «Домостроитель» — (ОЦХВЕ), омывающие традиционные пятидесятники в России
 ОЦХВЕ России — официальный сайт Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской России
 РЦХВЕ — официальный сайт Российской Церкви христиан веры евангельской
 Российские Ассамблеи Бога — официальный сайт Российских Ассамблей Бога христиан веры евангельской пятидесятников
 РОСХВЕ — официальный сайт Российского объединённого союза христиан веры евангельской
 «Нет границ, только люди!» — критическая статья В. Романовой на сайте «Русская линия»